I Am the Dance Commander + I Command You to Dance: The Remix Album — первый альбом ремиксов американской певицы Кеши, выпущенный 18 марта 2011 года. Альбом содержит 9 ремиксов и один новый трек «Fuck Him He’s a DJ».

Об альбоме 
I Am the Dance Commander + I Command You to Dance: The Remix Album стал первым альбомом ремиксов Кеши, который был издан на лейбле RCA 18 марта 2011 года. Выпуск альбома был объявлен 23 февраля 2011 года, вместе с названием, обложкой и трек-листом. Трек-лист альбома состоит из ремиксов на песни из дебютного альбома певицы Animal и его переиздания Cannibal. В январе 2011 года рэпер André 3000 согласился на сотрудничество в работе над треком «Sleazy». Ремикс на песню «Animal» от DJ Switch появился в интернете 24 февраля 2011 года.
«I Am the Dance Commander + I Command You to Dance: The Remix Album» содержит электронную-поп музыку с элементами танцевальной поп-музыки.

Список композиций 

 Существует цензурная версия альбома. В ней отсутствует трек «Fuck Him He’s a DJ».
 В Японии альбом был выпущен под названием Animal + Cannibal: The Remixes.

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы Кеши
Альбомы ремиксов
Альбомы RCA Records
Альбомы, спродюсированные Бенни Бланко
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke